

Стеклозавод — селище, Білозерський район, Курганська область
 Стеклозавод — село, Красночикойський район, Забайкальський край